Михаил Олейник:
 Олейник, Михаил Иванович (1908—2000) — Герой Советского Союза. 
 Олейник, Михаил Устинович (1910—1942) — советский поэт и журналист.